Ceolred est un nom anglo-saxon.

 Ceolred est roi de Mercie de 709 à 716.
 Ceolred est évêque de Leicester de (840 × 844) à (869 × 888).

Anthroponyme anglo-saxon